El Marqués ist für

 den Film Der Marquis – der Mann, der sich verkaufen wollte
 den dominikanischen Sänger Sergio Hernández